Wiewiórka na Drzewie – polski zespół muzyczny wykonujący muzykę z pogranicza rock, ska i reggae, założony w 2008 roku w Gliwicach.

Historia 
Zespół powstał w listopadzie 2008 roku w Gliwicach. Stworzyli go członkowie rockowo-metalowych formacji Squid i Sensitive oraz zespołu Huncfor. Początkowo w skład zespołu wchodziło pięć osób. Podczas nagrywania pierwszej EPki w 2012 roku do zespołu dołączył puzonista i trębacz. W 2015 roku sekcja dęta dodatkowo poszerzona została o saksofon.

W roku 2016 Wiewiórka na Drzewie wystąpiła na Przystanku Woodstock: na scenie Viva Kultura, w strefie Lecha oraz na Wiewiórstocku. Od 2010 zapewnia oprawę muzyczną dla bieszczadzkiego Biegu Rzeźnika.

Działalność charytatywna 
Zespół jest współorganizatorem gliwickiego koncertu „Hałas Miasta” połączonego ze zbiórką funduszy dla osób niepełnosprawnych.

Skład 
 Michał „Misiek” Chabiński – gitara rytmiczna, wokal
 Krzysztof „Herman” Herman – perkusja, chórki
 Szymon „Dave” Szatkowski – gitara basowa, chórki)
 Bartłomiej „Szateq” Szatkowski – gitara solowa
 Radosław „Szczypaf” Kuczyński – konga, djembe, przeszkadzajki
 Robert „Kosa” Kosiński – puzon, instrumenty klawiszowe
 Krzysztof „Kyciu” Piłatyk – saksofon
 Wojtek Stojek – trąbka
 Piotr Sotniczuk – puzon (do 2017)
 Dawid Ziółkowski – trąbka (do 2017)
 Kamil Szendzielorz – trąbka (do 2017)
 Mateusz Makielak – trąbka (do 2017)

Dyskografia

Albumy 
 Upadłe Żołędzie (2013)
 To mi szumi (2015)

Minialbumy 
 Pierwsze Śliwki Robaczywki (2012)

Kompilacje 
 Hałas Miasta (2014)

Single 
 Hałas Miasta (2014)
 Przystanek (2016)

DVD 
 Wiewiórka na Drzewie – Przystanek Woodstock – Scena Viva Kultura 2016 (2016)

Przypisy 

Polskie zespoły rockowe
Polskie zespoły ska
Polskie zespoły reggae
Polskie zespoły alternatywne